Le nom Ridgeland peut désigner :
Ridgeland (Caroline du Sud)
Ridgeland (Mississippi)
Ridgeland (Wisconsin)
 Ridgeland, station du métro de Chicago.